Gate School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gate School (Gate, Oklahoma), NRHP-ID 99001087
 Gate School (Rochester, Washington), NRHP-ID 90001094